

Населені пункти та їхні частини
 Шеліґі — село в гміні Нова-Суха Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Шеліґі — село в гміні Слупно Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Шеліґі — село в гміні Мщонув Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Шеліґі — село в гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Шеліґі — село в гміні Елк Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Шеліґі — осада в гміні Ожарув-Мазовецький Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства

Примітки